Il singolare del torneo di tennis Tennis South Invitational 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Eddie Dibbs che ha battuto in finale Frew McMillan 5-7, 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Clark Graebner (quarti di finale)
 Charles Owens (quarti di finale)

 Zan Guerry (quarti di finale)
 Jaime Pinto-Bravo (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tennis South Invitational 1973